Yu Kobayashi (Aomori, 20 de agosto de 1982) é um futebolista profissional japonês que atua como atacante. Atualmente joga pelo Kawasaki Frontale.

Carreira 
Yu Kobayashi começou a carreira no Mito HollyHock.

Seleção 
Kobayashi fez parte do elenco da Copa da Ásia de 2015.

títulos 
 Kawasaki Frontale
 Campeonato Japonês: 2017, 2018, 2020
Supercopa Japonesa: 2019 e 2021
Copa da Liga Japonesa: 2019

Ligações externas 
Perfil em Soccerway

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Mito HollyHock
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015